Capinzalense – abitanti di Capinzal do Norte
Capinzalense – abitanti di Capinzal